Акдала () — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акдала — село в Акдалинском сельском округе Балхашского района Алматинской области.
 Акдала — село в Балатопарском сельском округе Балхашского района Алматинской области.
 Акдала — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Акдала — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Акдала — село в подчинении горадминистрации Арыса Туркестанской области.